Yongxing bezeichnet:

Yongxing (永兴县), Kreis der Stadt Chenzhou in der chinesischen Provinz Hunan

Yongxing (Chuanshan) (永兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Chuanshan von Suining in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Dongxing) (永兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Dongxing von Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Fucheng) (永兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Fucheng von Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Huaying) (永兴镇), Großgemeinde der Stadt Huaying in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Jiangjin) (永兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Jiangjin von Chongqing in der Volksrepublik China
Yongxing (Jingshan) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Jingshan in der chinesischen Provinz Hubei
Yongxing (Kaijiang) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Kaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Liangcheng) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Liangcheng in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
Yongxing (Lixin) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Lixin in der chinesischen Provinz Anhui
Yongxing (Meitan) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou
Yongxing (Mingshan) (永兴镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Mingshan von Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Mingshui) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Mingshui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Yongxing (Pucheng) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Fujian
Yongxing (Shuangliu) (永兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Shuangliu von Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Weishi) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Weishi in der chinesischen Provinz Henan
Yongxing (Xiuying) (永兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Xiuying von Haikou in der chinesischen Provinz Hainan
Yongxing (Yanbian) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Yanbian in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Yibin) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongxing (Zhengyang) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Zhengyang in der chinesischen Provinz Henan
Yongxing (Zhongjiang) (永兴镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan

Yongxing (Li) (永兴乡), Gemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
Yongxing (Zhengyang) (永兴乡), Gemeinde im Kreis Zhengyang in der chinesischen Provinz Henan

Yongxing (Huaping) (永兴傈僳族乡), Nationalitätengemeinde der Lisu im Kreis Huaping in der chinesischen Provinz Yunnan
Yongxing (Yongren) (永兴傣族乡), Nationalitätengemeinde der Dai im Kreis Yongren in der chinesischen Provinz Yunnan

Yongxing (Gangzha) (永兴街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Gangzha von Nantong in der chinesischen Provinz Jiangsu
Yongxing (Longwan) (永兴街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Longwan von Wenzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
Yongxing (Nanguan) (永兴街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Nanguan von Changchun in der chinesischen Provinz Jilin
Yongxing (Yakeshi) (永兴街道), Straßenviertel der Stadt Yakeshi in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China

Yongxing (Sansha) (永兴村), Dorf der Stadt Sansha, Provinz Hainan, auf Yongxing Dao 

Yongxing (Einwohnergemeinschaft) (永兴社区), Einwohnergemeinschaft der Stadt Sansha, Provinz Hainan, auf Yongxing Dao

Yongxing (Raohe) (永幸林场), Staatsforst des Kreises Raohe in der chinesischen Provinz Heilongjiang

Yongxing Dao (永兴岛), Insel der Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer